Persones:
Charles Stewart Parnell, polític irlandès
Chris Parnell, actor i comediant estatunidenc
Reg Parnell, pilot de curses automobilístiques anglès i pare de Tim Parnell
Sean Parnell, polític estatunidenc i 10è Governador d'Alaska
Thomas Parnell, poeta i clergue irlandès
Tim Parnell, pilot de curses automobilístiques anglès i fill de Reg Parnell
 Geografia:
Estats Units:
Parnell (Iowa), ciutat de l'estat estatunidenc d'Iowa
Parnell (Missouri), ciutat de l'estat estatunidenc de Missouri
Parnell (Nova Zelanda), suburbi de la ciutat neozelandesa d'Auckland
 Pel·lícules:
Parnell (pel·lícula), una pel·lícula de 1937 protagonitzada per Myrna Loy i Clark Gable